Балаге́р () — каталанская фамилия и топоним:

Фамилия 
 Балагер, Асунсьон (1925—2019) — испанская актриса кино, театра и ТВ.
 Балагер, Виктор (1824—1901) — каталанский поэт и историк.
 Балагер, Хоакин (1906—2002) — президент Доминиканской республики.
 Балагер, Хосе Рамон (1932—2022) — кубинский государственный деятель и дипломат.
 Балагер, Хуан Батиста (; ?—1747) — испанский скульптор и архитектор.

Топоним 
 Балагер () — город в Каталонии (Испания)
 Балагер () — коммуна во Франции

См. также 
 Балагеро, Жауме

Примечания